Тихослободская улица — название улиц в различных населённых пунктах

 Тихослободская улица (Люберцы)
 Тихослободская улица (Уфа)